

Крейгсвілл — місто, штат Вірджинія
 Крейгсвілл — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія